Kaiserpalast ist/war die Bezeichnung für:
 den Kaiserpalast in Tokio, Japan, siehe Kaiserpalast Tokio
 den Kaiserpalast in Kyōto, Japan, siehe Kaiserpalast Kyōto
 die „Verbotene Stadt“ in Peking, Volksrepublik China
 den Palais du Rhin in Straßburg, Frankreich
 das 1945 zerstörte Gebäude Kaiserpalast (Dresden), auch bekannt als Ilgen-Haus
 den Kaiserpalastbezirk in Istanbul, Türkei, siehe Großer Palast (Konstantinopel)
Siehe auch:
 Kaiserschloss